Манон Боллеграф і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками, але цього разу Навратілова не брала участі, оскільки наприкінці сезону вирішила завершити професійну кар'єру.

Боллеграф грала в парі з Ніколь Арендт і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі пару Чанда Рубін і Кароліна Віс з рахунком 6–4, 6–7(4–7), 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Примітки

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

1995, парний розряд
European Indoors, парний розряд